ASS est un sigle qui peut désigner :
 allocation de solidarité spécifique, en France ;
 Alliance pour le salut au Sahel, un groupe armé peul malien ;
 Association sportive de Salé, la section football du club omnisports de la ville de Salé au Maroc ;
 Association sportive de Salé, la section basket-ball du club omnisports de Salé ;
 Altenburger und Stralsunder Spielkarten-Fabriken, un éditeur de jeux de sociétés allemand ;
 acetylsalicylsäure en allemand (en français, acide acétylsalicylique ou aspirine) ;
 action sanitaire et sociale.